Кассио Риветти (род. 20 февраля 1980 года в Сан-Паулу) — бразильский и украинский всадник, специализирующийся на соревнованиях по конкуру. Цвета Украины защищает с 2009 года. Участник двух Олимпийских игр 2012 и 2016 года.

Биография 
Кассио Риветти родился в Сан-Паулу, одном из крупнейших городов Бразилии. Энтузиазм к занятиям конным спортом передался парню от отца, который имел собственную конюшню. Именно там Кассио и начал делать первые шаги в карьере всадника в возрасте семи лет.

В 2003 году Риветти впервые начал участвовать во взрослых соревнованиях. Он перебрался в Европу, чтобы иметь возможность тренироваться и повышать свои профессиональные навыки под руководством бразильских всадников Родриго и Нельсона Пессоа, которые содержали собственную конюшню и школу верховой езды в бельгийском Флёрюсе. В 2006 году Кассио вошёл в состав сборной Бразилии, которая принимала участие во Всемирных конных играх 2006 года в Ахене. Молодой всадник показал довольно солидный результат, заняв итоговое 29-е место в индивидуальном зачёте и замкнув первую десятку в командном.

Вскоре Кассио Риветти получил выгодное предложение о сотрудничестве от президента Федерации конного спорта Украины Александра Онищенко. В январе 2009 года все формальности были улажены, и всадник начал выступать за Украину. Дебютными соревнованиями мирового уровня под флагом Украины для Риветти стал чемпионат Европы по конкуру 2009 года. Однако Кассио на коне Magic Bengtsson занял лишь 61-е место. Ненамного удачливее оказались и Всемирные конные игры 2010 в Лексингтоне, где Риветти уже на коне Billy Birr занял 77-е место, а в целом украинцы довольствовались лишь 16-м результатом.

2012 год обещал быть напряжённым и интересным. Сборная Украины, в состав которой входил и Риветти, одержала победу на Кубке Наций FEI, который состоялся в австрийском Линце и расценивался как один из главных этапов подготовки спортсменов к летним Олимпийским играм 2012. На главных соревнованиях четырёхлетия в Лондоне, которые стали для всадника первыми в карьере, Кассио Риветти также продемонстрировал всё своё мастерство, став настоящим лидером украинской команды и заняв довольно высокое 12-е место в индивидуальном зачёте на лошади Temple Road. Однако партнёры не поддержали всадника результатами такого же уровня, в результате чего сборная была вынуждена довольствоваться лишь 14-м командным местом.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на sports-reference.com  
 Профиль на fei.infostradasports.com 
 Профиль на riderstour.de 
 Профиль на Global Champions Tour  
 Олімпіада 2012. Кассіо Ріветті. Візитка  

Конники Бразилии
Конники Украины
Конники на летних Олимпийских играх 2012 года
Конники на летних Олимпийских играх 2016 года